Джон Терри (, род. 25 января 1950, Флорида, США) — американский актёр. Известен по роли Кристиана Шепарда в сериале «Остаться в живых». Номинант на премию Сатурн (2011).

Биография 
Джон Терри родился 25 января 1950 года в Чикаго. Его отец был хирургом в Веро-Бич, штат Флорида, где Джон учился в школе. Став взрослее он играл роли в местном театре, до переезда на Аляску. В 30 лет переехал в Нью-Йорк и стал профессиональным актёром.

Карьера 
Сыграл в таких сериалах, как «Остаться в живых», «Скорая помощь», «24», «Закон и порядок».
Терри снялся в таких фильмах, как «Искры из глаз», «Азбука футбола», «Серфер».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Школы Лумиса Чаффи